Болеслав I Мазовецкий (, около 1208 — после 25 февраля 1248) — представитель династии Пястов, один из польских князей периода феодальной раздробленности. Князь добжиньский (1227–1229, 1247–1248), сандомирский (1229–1232), серадзский (1233–1234), плоцкий (1234–1248) и мазовецкий (1247–1248), старший сын князя мазовецкого Конрада I и княжны Агафьи Святославовны.

Биография 
В 1227 году Болеслав получил в удельное владение от отца Конрада Мазовецкого Добжыньскую землю. В 1229 году Болеслав получил от своего отца Конрада Мазовецкого, занявшего краковский княжеский престол, часть Сандомирской земли с городом Радом. В 1233 году Болеслав приобрел Серадзскую землю. В 1234 году Болеслав получил от своего отца Конрада в удельное владение часть Мазовии со столицей в Плоцке. В августе 1247 г. после смерти своего отца Конрада Болеслав стал самостоятельно править в Мазовии и Добжыньской земле.

Семья 
Болеслав Мазовецкий был дважды женат. Первым браком был женат на Гертруде (ум. ок. 1234), дочери князя силезского и краковского Генриха II Набожного. В 1244 году вторично женился на русской княжне Анастасии, дочери князя Александра Всеволодовича Белзского. От двух браков не имел потомства.

Примечания 

Мазовецкие Пясты